Hesselte, oude benaming voor het tegenwoordige Drentse dorp Darp
 Hesselte (waterschap), een voormalig waterschap in Drenthe